Косорово — деревня в Старорусском муниципальном районе Новгородской области, с весны 2010 года относится к Великосельскому сельскому поселению. На 1 января 2011 года постоянное население деревни — 26 жителей, число хозяйств — 10.

Деревня расположена на левобережье реки Холынья, в 5 км к востоку от деревни Большие Боры. Деревня находится на Приильменской низменности на высоте 51 м над уровнем моря. Близ Косорова расположена деревня Сотско (в 1 км к югу) и на правом берегу Холыньи нежилая деревня Нефедьево и деревня Щетинкино.

Население

История 
До весны 2010 года входила в ныне упразднённое Большеборское сельское поселение.

Транспорт 
Через деревню проходит автодороги из д. Большие Боры в д. Святогорша и Сотско. Ближайшая железнодорожная станция расположена в Тулебле.

Примечания 

Населённые пункты Старорусского района